Италия на летних Олимпийских играх 1988 была представлена 253 спортсменами в 23 видах спорта.

По сравнению с прошлыми играми итальянская сборная сильно ухудшила свои показатели в медальном зачёте, выиграв на 18 медалей меньше, чем 4 года назад.

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
 Мужчины

Футбол

Мужчины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа B

 1/4 финала

 1/2 финала

 Матч за 3-е место

Итог: 4-е место

Ссылки 
 Сборная Италии  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
1988